Во время Парада Наций церемонии открытия летних Олимпийских игр 1980 года спортсмены каждой страны, участвовавшей в Олимпиаде, должны были выйти на стадион под своим национальным флагом. Флаг нёс спортсмен из этой страны, выбранный Национальным олимпийским комитетом или самими спортсменами.

Частично поддерживая бойкот Соединенных Штатов, шестнадцать стран вышли на олимпийский стадион под олимпийским флагом. Однако семеро из них не присутствовали на церемонии открытия, их флаги несли волонтеры Олимпийского комитета Москвы. Две другие страны (Великобритания и Ирландия) вышли на стадион только со своими официальными лицами, а четыре из них выступили под олимпийским флагом со своими спортсменами. Новая Зеландия, Португалия и Испания, с другой стороны, участвовали в Играх под флагами своих национальных олимпийских комитетов.

Знаменосцы

Ссылки 
 

Летние Олимпийские игры 1980
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Списки:Олимпийские игры